Представители Филиппин впервые приняли участие на летних Паралимпийских играх 1988 года, проходивших в Сеуле. С тех пор филиппинцы участвовали во всех летних Паралимпиадах за исключением Игр 1996 года, проводившихся в Атланте. В зимних Паралимпийских играх спортсменых из Филиппин участия никогда не принимали.

Первую в истории паралимпийскую медаль для Филиппин завоевала пауэрлифтер Аделина Думапонг. На Играх 2000 года, проходивших в Сиднее, с результатом 110 кг в весовой категории до 82,5 кг она взяла бронзу.

История 
Дебют Филиппин на Паралимпийских играх состоялся в 1988 году на летних Паралимпийских играх в Сеуле, где приняли участие четыре человека от этой страны в соревнованиях по лёгкой атлетике и плаванию.

В 1992 году на Играх в Барселоне в состязаниях по лёгкой атлетике соревновались четверо филиппинцев и так же, как и в 1988 году, не завоевали ни одной медали.

Пропустив Паралимпийские игры 1996 года в Атланте, Филиппины участвовали на Паралимпиаде 2000 года в Сиднее, где была завоёвана первая для страны медаль — в соревнованиях по пауэрлифтингу в весе до 82,5 кг бронзу получила Аделина Думапонг.

В 2004 году в Афинах, Филиппины были представлены двумя пауэрлифтерами.

В 2008 году на Паралимпийских играх в Пекине в соревнованиях по пауэрлифтингу вновь была заявлена первая филиппинская медалистка Аделина Думапонг, но участие в них не приняла. Также двое филиппинцев участвовали в соревнованиях по парусному спорту в классе SKUD18, дебютировавшем на этих Играх.

В 2012 году на Паралимпийских играх в Лондоне в четырёх видах спорта соревновались девять филиппинских спортсменов. Лучший результат показала Жозефина Медина, в соревнованиях по настольному теннису занявшая 4-е место.

В 2016 году в Рио-де-Жанейро Филиппины завоевали свою вторую паралимпийскую медаль в истории — бронзу в соревнованиях по настольному теннису получила Жозефина Медина, выиграв матч за третье место у немки Юлианны Вольф.

Медали

Примечания 

 
Филиппины на Паралимпийских играх
Спорт на Филиппинах